Різа — стародавня міра землі, яка в різних місцевостях України дорівнювала трьом, шести або десяти моргам.

Топонім 

 Різа — місто в Німеччині.
 Різа-Гросенгайн — район у Німеччині.
 Різе (Різа) — найвища вершина в Копетдагу (Туркменістан).
 Різе — місто в Туреччині.

Персоналії 
 Різа-шах — шах Ірану, що правив в 1925—1941 роках.
 Мухаммад Різа-шах — шах Ірану, що правив в 1941—1979 роках. Син Різа-шаха.
 Різа-ї-Аббасі — перський художник.
 Мухаммад Різа Агахі — узбецький письменник.
 Ішмурат Різа Фахрутдінович — татарський радянський драматург.
 Сеїд Мухаммед Різа — турецький історик Криму XVIII століття.

Див. також 
 Риза (значення)